Velika nagrada Španije 2017 je peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 14. maja 2017 na dirkališču Circuit de Catalunya, Montmeló. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, Ferrari, tretje pa Daniel Ricciardo, Red Bull-TAG Heuer.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes 
|1:20,511
|1:20,210
|1:19,149
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:20,939
|1:20,295
|1:19,200
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:20,991
|1:20,300
|1:19,373
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:20,742
|1:20,621
|1:19,439
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|1:21,430
|1:20,722
|1:19,706
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|3 
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:21,704
|1:20,855
|1:20,175
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|14 
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|1:22,015
|1:21,251
|1:21,048
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|11 
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:21,998
|1:21,239
|1:21,070
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|1:22,138
|1:21,222
|1:21,232
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|31 
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes  
|1:21,901
|1:21,148
|1:21,272
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:21,945
|1:21,329
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|55 
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso-Renault
|1:21,941
|1:21,371
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|27 
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:22,091
|1:21,397
|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|8 
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:21,822
|1:21,517
|
|align="center"|14
|-
!15
|align="center"|94 
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|1:22,327
|1:21,803
|
|align="center"|15
|-
!16
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:22,332
|
|
|align="center"|16
|-
!17
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|1:22,401
|
|
|align="center"|17
|-
!18
|align="center"|18 
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes  
|1:22,411
|
|
|align="center"|18
|-
!19
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|1:22,532
|
|
|align="center"|20
|-
!20
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso-Renault
|1:22,746
|
|
|align="center"|19
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|66
|1:35:56,497
|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|66
| +3,490
| 2
|align="center"|18|-
!3
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo|
|66
| +1:15,820
|6
|align="center"|15|-
!4
|align="center"|11
| Sergio Perez|Force India-Mercedes|65
| +1 krog
|8
|align="center"| 12|-
!5
|align="center"|31
| Esteban Ocon|Force India-Mercedes|65
| +1 krog
|10
|align="center"|10|-
!6
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg|Renault|65
| +1 krog
|13
|align="center"|8|-
!7
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.|Toro Rosso|65
| +1 krog
|12
|align="center"|6|-
!8
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein|Sauber-Ferrari|65
| +1 krog
|15
|align="center"|4|-
!9
|align="center"|26
| Daniil Kvjat|Toro Rosso|65
| +1 krog
|19
|align="center"|2|-
!10
|align="center"|8
| Romain Grosjean|Haas-Ferrari|65
| +1 krog
|14
|align="center"|1'''
|-
!11
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|64
| +2 kroga
|16
|
|-
!12
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|64
| +2 kroga
|7
|
|-
!13
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|64
| +2 kroga
|9
|
|-
!14
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|64
| +2 kroga
|11
|
|-
!15
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|64
| +2 kroga
|17
|
|-
!16
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|64
| +2 kroga
|18
|
|-
!Ods
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|38
|Motor
|3
|
|-
!Ods
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|32
|Trčenje
|20
|
|-
!Ods
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|1
|Trčenje
|5
|
|-
!Ods
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|0
|Trčenje
|4
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in viri 

Formula 1 sezona 2017
2017